Unisonic steht für:

 Unisonic (Band), deutsche Rockband
 Unisonic (Album), gleichnamiges Debütalbum (2012) der Band